Thomas Knöpfel ist der Name folgender Personen:

* Thomas Knöpfel (Optogenetiker) (* 1959), deutscher Optogenetiker 
 Thomas Knöpfel (Filmeditor) (* 1959), Filmeditor 
 Thomas Knöpfel (Fussballspieler) (* 1983), Schweizer Fußballspieler